Galaktika ili galaksija, velika nakupina zvijezda, ostataka zvijezda, međuzvjezdane tvari i tamne tvari koju na okupu održava gravitacija
 Mliječni put (u tom značenju se piše velikim početnim slovom, Galaktika)